Die Spielzeit 2016/17 ist die 47. reguläre Spielzeit der SPAR Premium League 1 im Handball. Die Saison begann am 30. August 2016.

Modus 
8 Mannschaften spielen eine Hauptrunde. Die Hauptrunde wird mit einer Dreifachrunde ausgetragen (21 Spiele). Die Teams auf den Rängen 1–4 bestreiten eine Finalrunde, die Teams auf Rang 5 bis 8 eine Entscheidungsrunde. 

Die Teams auf den Rängen 1–4 bestreiten eine Finalrunde. Diese wird mittels Doppelrunde ausgetragen. Punkte und Tore der Hauptrunde werden in die Finalrunde übernommen. Die Mannschaften auf den Rängen 1 und 2 der Finalrunde spielen eine "Best of Three". Der Sieger ist Schweizermeister.

Die Entscheidungsrunde wird mit einer Doppelrunde ausgetragen. Punkte und Tore der Hauptrunde werden in die Entscheidungsrunde übernommen. Das Team auf Rang 3 bestreitet mit dem Team auf Rang 2 der Finalrunde SPL2 eine Barrage nach "Best of Three". Das Team auf Rang 4 steigt in die SPL2 ab.

Hauptrunde

Rangliste 

Stand: 28. Oktober 2017

Finalrunde

Rangliste 

Stand: 29. Juli 2017

Playoff

Entscheidungsrunde

Rangliste 

Stand: 29. Juli 2017

Auf-/Abstiegsrunde

Einzelnachweise 

2016 2017
Handballsaison 2016/17